Belesys (auch Belschunu, Bēlšunu) ist der Name von:

 Belesys I., Satrap Transeuphrat-Region von 407 bis 401 v. Chr.
 Belesys II., Satrap Transeuphrat-Region von 369 bis 345 v. Chr.